Бугат () — сомон аймака Булган, Монголия.

Центр сомона — посёлок Бугат находится в 45 километрах от города Булган и в 360 километрах от столицы страны — Улан-Батора.

Есть школа, больница, культурно-торговые центры.

География 
На территории сомона расположились горы Бурэн (2100 метров), Бугат, Гуен. В низовьях находятся долины притоков реки Селенга. Водятся волки, лисы, рыси, косули, олени, зайцы, а также множество водоплавающих птиц и рыб.

Климат резко континентальный. Средняя температура января -21°С, июля +18°С. Годовая норма осадков составляет 400 мм.

Имеются запасы меди, молибдена, каменного угля.

Примечания 

Сомоны аймака Булган